Clodion bezeichnet:

 Chlodio
 Clodion (Bildhauer), Pseudonym des französischen Bildhauers Claude Michel (1738–1814)